Са́лычев — русская фамилия.

 Салычев, Олег Степанович (род. 1953) — советский и российский учёный, сын С. В. Салычева.
 Салычев, Степан Васильевич (1905—1979) — советский военачальник, генерал-майор (1950).